Illuminati henviser til flere artikler:

 Illuminati (Bayern) – hemmeligt selskab dannet i 1776 af Adam Weishaupt.
 Illuminati (konspirationsteorier) – nyere konspirationsteorier om det hemmelige selskab Illuminati.